Открытый чемпионат Махараштры 2020 — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый ежегодно в Пуне (Индия) на хардовых кортах местного Mhalunge Balewadi Tennis Complex. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом больше 610 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. В 2020 году турнир проходил с 3 февраля по 9 февраля 2020 года. Квалификация к турниру состоялась с 1 по 2 февраля 2020 года.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 20 Января 2020
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Саши Кумар Мукунд
  Арджун Кадхе
  Рамкумар Раманатхан
 
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг":
  Цедрик-Марсель Штебе
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Лукаш Росол 
  Роберто Маркора
  Виктор Троицки
  Никола Милоевич
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 20 Января 2020
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
  Рохан Бопанна /  Арджун Кадхе
  Мэттью Эбден /  Леандер Паес
Теннисная пара, имеющая защищённый рейтинг":
  Петер Гоёвчик /  Цедрик-Марсель Штебе

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

 

Пуна
Теннис
Февраль 2020 года
Международные спортивные соревнования в Пуне
Открытый чемпионат Ченнаи по теннису